Il termine 3rd Division può applicarsi a varie unità militari a livello di divisione

Divisioni di fanteria 
 3rd Division (Australian Army) – divisione di fanteria dell'Australian Army
 3rd Canadian Division – divisione di fanteria del Canadian Army
 3rd (United Kingdom) Division – divisione di fanteria del British Army
 3rd (Lahore) Division – divisione di fanteria del British Indian Army durante la prima guerra mondiale
 3rd Indian Infantry Division – designazione ufficiale dei reparti Chindits nella seconda guerra mondiale
 3rd New Zealand Division – divisione di fanteria del New Zealand Army
 3rd Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army
 3rd South African Infantry Division – divisione di fanteria del South African Army

Divisioni di cavalleria 
 3rd Cavalry Division (British Army) – divisione di cavalleria del British Army
 3rd Cavalry Division (United States Army) – divisione di cavalleria dell'United States Army

Divisioni corazzate 
 3rd Armoured Division (Australian Army) – divisione corazzata dell'Australian Army
 3rd Armoured Division (British Army) – divisione corazzata del British Army
 3rd Armored Division (United States Army) – divisione corazzata dell'United States Army

Altre 
 3rd Marine Division – divisione dell'United States Marine Corps